Шкуро — фамилия. Известные носители:
 Шкуро, Анатолий Григорьевич (род. 1935) — советский организатор производства.
 Шкуро, Андрей Григорьевич (1887—1947) — военный деятель, кубанский казак, офицер, генерал-лейтенант в армии ВСЮР, генерал-лейтенант ВС Германии (вермахта).
 Шкуро, Станислав Иванович (род. 1948) — советский и российский политик.
 Шкуро, Юрий Владимирович (род. 1982) — украинский шахматист, гроссмейстер (2009).